Příjmení Pačes nosí více osobností:

 Josef Pačes (1856–1909) – český anarchista a politický vězeň
 Václav Pačes (* 1942) – český biochemik, předseda AV ČR

Česká příjmení